Nuevo Progreso ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 Nuevo Progreso (Baja California)
 Nuevo Progreso (Campeche)
 Nuevo Progreso (Michoacán)
 Nuevo Progreso (Matías Romero Avendaño) in Oaxaca
 Nuevo Progreso (San Juan Colorado) in Oaxaca
 Nuevo Progreso (Aldama) in Tamaulipas
 Nuevo Progreso (Río Bravo) in Tamaulipas
 Nuevo Progreso (Veracruz)

in anderen Ländern:
 Nuevo Progreso (San Marcos), Stadt in Guatemala
 Distrikt Nuevo Progreso, Distrikt in der Provinz Tocache, Peru